Прунеда () — испанская фамилия.

Известные носители 
  (1879—1957) — мексиканский врач и педагог, ректор Национального автономного университета Мексики (1924—1928).
  (1809—1882) — испанский журналист и политик, член Конгресса депутатов от Сарагосы (1869—1871) и Теруэля (1871—1872).
  (род. 1961) — мексиканский горнолыжник, участник зимних Олимпийских игр (1988).
  (род. 1983) — мексиканский игрок в американский футбол, обладатель Кубка Мексики в составе клуба «Майас» (2017).
  (род. 1971) — мексиканская актриса, лауреат Золотого кубка Шанхайского кинофестиваля (2012) и премии «Ариэль» (2013) за лучшую женскую роль.

  (1912—1996) — испанский дипломат и писатель, посол Испании в Тунисе (1964—1968), Эфиопии (1969—1973) и Венгрии (1977—1980), лауреат Национальной литературной премии (1963).